Tamarilla puede referirse a:

 el nombre común de la planta Chondrilla juncea; o
 el nombre común de la planta '''Eruca vesicaria'el amarillo es conocido como amarillo .